Ställning kan syfta på:
 Byggnadsställning – en anläggning, ofta tillfällig, vid byggnadsarbete, varv, konserter med flera platser
 Klätterställning – en konstruktion som finns på lekplatser, avsedd för lek och klättring
 Samlagsställning – en lista över samlagsställningar
 Stativ –  en ställning med ben som används för att hålla upp ett instrument